Тренер:
 Тренер — профессия.
 Тренер (фильм, 1969) — советский фильм, режиссёр Яков Базелян.
 Тренер (фильм, 2001) — английский фильм, режиссёр Стив Баррон.
 Тренер (фильм, 2009) — датский короткометражный фильм, режиссёр Ларс Миккельсен.
 Тренер (фильм, 2015) — американский фильм, режиссёр Ники Каро.
 Тренер (фильм, 2018) — российский фильм, режиссёр Данила Козловский.

См. также